Chargé – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Charge!! – album discografico del gruppo The Aquabats
 Canton Charge – squadra di pallacanestro di Canton nell'Ohio
 Quick Charge – tecnologia che consente la ricarica veloce di strumenti elettronici portatili
 Sindrome CHARGE – rara malattia genetica